Труассере́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 55 км на південь від Ам'єна, 7 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 457 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1144,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Труассере
 Труассере на сайті французького Національного інституту географії
 Труассере на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Труассере на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Труассере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Труассере на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза